Rudolf Massini ist der Name folgender Personen:

* Rudolf Massini der Ältere (1845–1902), Schweizer Mediziner, Militärarzt und Hochschullehrer
 Rudolf Massini der Jüngere (1880–1954), Schweizer Mediziner und Hochschullehrer